Edward Gierek, un homme politique communiste polonais (1913 - 2001).
 Adam Gierek, professeur émérite à l'École polytechnique de Silésie et personnalité politique polonaise (1938).